Алегрия може да се отнася за:
 Алегрия – танц фламенко
 Алегрия – град в Рио Гранди до Сул, Бразилия
 „Алегрия“ – турне на „Цирк дю Солей“
 Кларибел Алегрия - салвадорска писателка